

Балашадьярмат (словацькою Балажске Дярмоти) — місто у медьє Ноґрад.

Словенске Дярмоти — село в окрузі Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.